Rajd Monte Carlo 2020 (88. Rallye Automobile de Monte-Carlo) – 88. edycja Rajdu Monte Carlo. Był to rajd samochodowy odbywający się od 23 do 26 stycznia 2020 roku na terenie Francji i Monaco. Składał się z 16 odcinków specjalnych rozegranych na asfalcie i śniegu. Baza imprezy była zlokalizowana w miejscowości Gap i Monako. Była to pierwsza runda rajdowych mistrzostw świata w roku 2020.  W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach  WRC, WRC2 i WRC3.

Rajd Monte Carlo wygrał po raz pierwszy w karierze Belg Thierry Neuville (był to pierwsza wygrana zawodnika belgijskiego w Rajdzie Monte Carlo od 1924 roku) w samochodzie Hyundai i20 Coupe WRC, który o niespełna trzynaście sekund wyprzedził ubiegłorocznego triumfatora Francuza Sébastiena Ogiera kierującego Toyotą Yaris WRC. Trzecie miejsce zajął Brytyjczyk Elfyn Evans, również jadący Toyotą Yaris WRC i tracąc do zwycięzcy ponad czternaście sekund. Dla Neuville była to trzynasta wygrana w WRC i czterdzieste pierwsze podium, dla zwycięskiego zespołu Hyundaia to piętnasty triumf w mistrzostwach świata i 57 podium. Rajdu nie ukończył ubiegłoroczny mistrz świata Ott Tänak. Estończyk wypadł z trasy na  czwartym odcinku specjalnym, auto przy dużej prędkości (ok. 180 km/h), na prostej wypadło z trasy, wielokrotnie dachowało, spadło z bardzo wysokiej skarpy i zostało mocno rozbite, czujniki zderzeniowe zanotowały wynik przeciążenia 35G. Załodze nic się nie stało.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 88 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Wyniki po 1 rundzie

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

WWW 
Oficjalna strona Rajdu Monte Carlo

Przypisy 

Rajd Monte Carlo
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2020
2020 w Monako